YDE peut désigner :
 Yde, une commune des Pays-Bas ;
 l'aéroport de Paradise River, au Canada ;
 Young Democrats for Europe (Jeunes Démocrates européens), le mouvement de jeunes du Parti démocrate européen.